Alfred Frantzen (Peppange, 1924. július 26.–1991) luxemburgi nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Polgári foglalkozása vámtiszt.

Pályafutása

Labdarúgóként
 1945-ben a  Bettemburger egyesület játékoska, 
 1946-tól 1948-ig a Belvaux csapatában sportolt, 
 1950-től 1961-ig a Wormeldange együttesében rúgta a labdát, majd 
 1962-től 1963-ig újra a Belvaux játékosa.

Nemzeti játékvezetés 
Játékvezetésből 1951-ben Luxembourgban vizsgázott. Vizsgáját követően lakókörzetének Labdarúgó-szövetség által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A Luxemburgi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével 1964-től a Nationaldivisioun játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetéstől 1972-ben vonult vissza. Pályafutása alatt 450 mérkőzést vezetett, 980 alkalommal partbíróként segített.

Nemzetközi játékvezetés 
A Luxemburgi labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1967-től tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a franciát és az angolt beszélte. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen partbíróként segített. A  nemzetközi játékvezetéstől 1972-ben búcsúzott.

Sportvezetőként
Játékvezetői pályafutását befejezve 1972–1986 között a Luxemburgi Labdarúgó-szövetség stadionokat ellenőrző bizottságának munkatársa. 1980–1984 között a Játékvezető Bizottság instruktora (oktatásért felelős tagja), 1984–1986 között a fellebbezési bizottság munkatársa. 1986–1991 között az Ellenőrző Bizottság tagja.

Források 
REFEREE - a Luxemburgi Labdarúgó-szövetség lapja 2003/2004 szezon 7. kiadványa

Luxemburgi labdarúgó-játékvezetők
1924-ben született személyek
1991-ben elhunyt személyek